narożnik (węgieł) – element budowlany
 narożnik – rodzaj mebla
 narożnik – rodzaj okucia budowlanego łączącego
 Narożnik – skała w Dolinie Będkowickiej na Wyżynie Olkuskiej
 Narożnik (511 m) – szczyt w Beskidzie Małym
 Narożnik (851 m) – szczyt w Górach Stołowych, w powiecie kłodzkim
 Narożnik (188 m) – wzniesienie na Pojezierzu Drawskim, położone w woj. zachodniopomorskim, w gminie Połczyn-Zdrój

Zobacz też 
 Narożniki